

Cinéma 

 Stigmata : film américain réalisé par Rupert Wainwright, sorti en 1999.

Musique 
 Stigmata : groupe srilankais de heavy metal ;
 StigmatA : groupe russe de hard rock ;
 Violet Stigmata : groupe de death rock français ;
 Stigmata : album du groupe suédois Arch Enemy, paru en 1998 ;
 Stigmata : album du groupe finlandais Tarot, paru en 1995 ;
 Stigmata Martyr chanson du groupe de death rock Bauhaus, parue sur l’album In the Flat Field.
 stigmata (groupe gothique) : groupe français d'influence dark wave, gothique

Voir aussi 

 

pt:Stigmata (desambiguação)